Fljorow ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eduard Igorewitsch Fljorow (* 1966), russischer Schauspieler
 Georgi Nikolajewitsch Fljorow (1913–1990), sowjetischer Physiker 
 Juri Arsenijewitsch Fljorow (* 1942), russischer Mathematiker
 Ivan Flyorov (1905–1941), sowjetischer Artilleriekommandant